Дискография Esham, американского рэпера из Детройта. К настоящему времени он выпустил четырнадцать студийных альбомов, шесть EP  и три сборника.

Студийные альбомы

Сборники
1996: Detroit Dogshit
2000: Bootleg: From the Lost Vault, Vol. 1
2002: Acid Rain

EP
1991: Homey Don’t Play
1991: Erotic Poetry
1993: Hellterskkkelter
1994: Maggot Brain Theory
2007: Lamb Chopz
2008: Esham 4 Mayor

Появления на альбомах других исполнителей

Insane Clown Posse: Carnival of Carnage (1992) - "Taste"
Insane Clown Posse: Beverly Kills 50187 (1993) - "Chop! Chop!"
Project Born: Born Dead (1995) - "Losin It"
Mastamind: Lickkuidrano (1995) - "Bitcheshate"
Dice: Thaneighborhoodshittalka (1995) - "Poemz"
The Dayton Family: F.B.I (1996) - "Player Hater"
Kid Rock: Early Mornin’ Stoned Pimp (1996) - "Live"
The Workhorse Movement: Sons of the Pioneers (2000) - "Traffic"
Know Good: Aftermath (2000) - "Aftermath"
Mastamind: Themindzi (2000) - "Nite N Day," "Deep or Dolo"
Insane Clown Posse: Bizzar (2000) - "Questions"
Ghetto E: Ghetto Theater (2001) - "Still Going Thru a Thang," "Resume Of A Killa"
Kool Keith: Spankmaster (2001) - "Drugs," "Yes Yes Y'all," "Blackula," "Dark Vader," "Spank-Master (Take Off Your Clothes)"
Insane Clown Posse: The Wraith: Shangri-La (2002) - "Soopa Villains"
Bedlam: Bedlamitez Rize (2003) - "Enjoy Life"
Lavel: Nutty (2003) - "Don't Be"
Anybody Killa: Hatchet Warrior (2003) - "Sticky Icky Situations"
Twiztid: The Green Book (2003) - "World Is Hell"
Blaze Ya Dead Homie: Colton Grundy: The Undying (2004) - "Shotgun," "Climbing"
Monoxide: Chainsmoker LP (2004) - "Outta My Way"
Insane Clown Posse: The Calm (2005) - "Deadbeat Moms"
Twiztid: Man's Myth Vol. 1 (2005) - "I got 5 On It Remix"
Insane Clown Posse: Forgotten Freshness Volume 4 (2005) - "Wicked Rappers Delight," "Thug Pit"
Soopa Villainz: Furious (2005)
Kool Keith: Collabs Tape (2006) - "All Night Everyday"
Trick Trick: The Villain (2008) - "2Getha4eva"
T1: Technology (2008) - "Think Global"
Daniel Jordan: Daniel Jordan's Greatest Anti-Hits (2008) - "Human Tornado 2008"
Daniel Jordan: Daniel Jordan's Essential Rarities Vol. 1 (2009) - "The Riddler"
Daniel Jordan: Daniel Jordan's Essential Rarities Vol. 2 (2009) - "Van Helsing"
Violent J: The Shining (2009) - "Fight Club", "Candy Land"

Примечания 

Esham